Afrodinia är ett släkte av tvåvingar. Afrodinia ingår i familjen tickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tickflugor
Afrodinia